Фредерик Август Альбрехт Шрам (; ) — исландский футболист, вратарь клуба «Валюр» и сборной Исландии.

Клубная карьера 
В 2013 присоединился к молодежной академии клуба «Оденсе». В сентябре следующего году подписал профессиональный контракт с «Вестшелланном». По итогам сезона клуб занял 11 место в Суперлиге и вылетел в Первую лигу, а Шрам не сыграл ни одного официального матча и покинул команду. Весной 2016 года стал игроком «Роскилле». 17 апреля дебютировал в Первой лиги в матче против «Хорсенс».

Карьера за сборную 
Шрам родился на территории Дании, в семье отца-датчанина и матери-исландки.

Дебют за молодёжную сборную Исландии состоялся 8 февраля 2017 года в товарищеском матче против сборной Швеции (0:2).

Дебют за национальную сборную Исландии состоялся 8 февраля 2017 года в товарищеском матче против сборной Мексики (0:1). Включён в состав сборной на чемпионат мира 2018 в России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Люнгбю»

Футболисты Дании
Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Вестшелланн»
Игроки ФК «Роскилле»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Валюр»